Це неповний список газет Ботсвани.

Список 

 The Botswana Gazette
 Botswana Guardian
 Botswana Daily News
 Farmers Guide
 Mmegi
 The Monitor
 The Patriot on Sunday
 The Sunday Standard
 The Voice

Посилання

Джерела 

 
 

Списки:Ботсвана